O Parque dos Dinossauros (livro) (no original: Jurassic Park), romance de 1990 escrito por Michael Crichton
 Jurassic Park (filme)
 Jurassic Park (franquia)
 Jurassic Park (jogo eletrônico)
 Jurassic Park: Operation Genesis
 Jurassic Park: San Diego